Алерсбах (верхний приток Кинцига) — река в Германии.
 Алерсбах (нижний приток Кинцига) — река в Германии.